Абрупція (), від  — розрив, відторгнення.

 риторична фігура, що полягає в опущенні деяких слів для пожвавлення мови;
 музикально-риторична фігура, раптове припинення мелодії як засіб музичного виразу.

Посилання 
 Абрупція  // ВУЕ

Теорія музики
Медицина